Никола́й Краси́льников:
 Красильников, Николай Александрович (1896—1973) — русский микробиолог, член-корреспондент АН СССР.
 Красильников, Николай Александрович (1899—1983) — советский архитектор
 Красильников, Николай Владимирович (род. 1967) — российский дипломат.
 Красильников, Николай Ксенофонтович (1845—1910) — генерал-майор.
 Красильников, Николай Матвеевич (1897—1940) — инженер, руководитель группы обследования заводов треста «Нефтезаводпроект».
 Красильников, Николай Михайлович (1899—1937) — полковник РККА, начальник штаба 7-й железнодорожной бригады Особого корпуса ЖДВ РККА. 
 Красильников, Николай Николаевич (1927—2020) — советский и российский учёный в области зрения человека, обработки изображений и телевидения.
 Красильников, Николай Петрович (1901—1944) — Герой Советского Союза.